Fußball steht für:
 Fußball, Ballsportart
 Fußball (Sportgerät), Spielgerät für die gleichnamige Sportart
 Fußball (Zeitschrift), deutsche Sportzeitschrift
 Fußball (Special Olympics)

Siehe auch: